Les Valerii Maximi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. Ce nom est d'abord porté par Marcus Valerius Volusus Maximus, frère de Publius Valerius Publicola, l'un gardant le cognomen de son père, Volusus, y ajoutant Maximus (qui signifie « très grand ») tandis que l'autre forme la branche des Valerii Publicolae.

 Marcus Valerius Volusus Maximus, consul en 505 av. J.-C. ;
 Manius Valerius Volusus Maximus, fils du précédent, dictateur en 494 av. J.-C. ;

 Marcus Valerius Maximus Lactuca, consul en 456 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Lactucinus Maximus, tribun consulaire en 398 et 395 av. J.-C. ;

Ensuite, certains Valerii Corvi prennent à leur tour Maximus comme surnom, avant de prendre Messalla, que leurs descendants garderont.

 Marcus Valerius Maximus Corvinus, consul en 312 et 289 av. J.-C. ;
 Manius Valerius Maximus Corvinus Messalla, fils du précédent, consul en 263 av. J.-C. et censeur en 252 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Maximus Messalla, fils du précédent, consul en 226 av. J.-C. ;

 Marcus Valerius Maximus Potitus, consul en 286 av. J.-C. ;
 Valerius Maximus, dit Valère Maxime, historien du .